łańcuchowe węglowodory nasycone
 cykliczne węglowodory nasycone